La B Nazionale 1979-1980 è stata la 19ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile.

Classifica finale

Gruppo Sud

Gruppo Nord

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1979
Pallacanestro nel 1980
B Nazionale 1979-1980